Teàgenes de Mègara, tirà de Megara
 Teàgenes de Tassos, esportista grec 
 Teàgenes de Tebes, general tebà.
 Teàgenes de Rhègion, escriptor grec.
 Teàgenes, escriptor grec